Игла Клеопатры — название ряда обелисков:
 Игла Клеопатры (Ватикан) 
 Игла Клеопатры (Египет)
 Игла Клеопатры (Лондон)
 
 Игла Клеопатры (Париж)
 Обелиск Догали (Италия)
 Обелиск Макутео (Италия)
 
 Обелиск Матеиано (Италия)